61-й Берлинский международный кинофестиваль прошёл с 10 по 20 февраля 2011 года. Председатель жюри кинофестиваля — итальянская актриса Изабелла Росселлини. Также на фестивале вручён почётный Золотой медведь немецкому актёру Армину Мюллер-Шталю. Помимо премьерных показов современных работ, на фестивале проведена ретроспектива фильмов Ингмара Бергмана.

Жюри фестиваля 
В декабре 2010 года в мировых СМИ появилась информация о приглашении в качестве члена жюри иранского режиссёра Джафара Панахи, однако вскоре на родине его приговорили к шестилетнему тюремному заключению, из-за которого он не сможет посетить фестиваль. В ответ на это Берлинский кинофестиваль 22 декабря выпустил официальный пресс-релиз с протестом против действия властей Ирана.

Состав жюри был объявлен 21 января 2011 года, в который иранский режиссёр всё же был включён. Помимо него в жюри вошли:

 Изабелла Росселлини, актриса () — председатель жюри
 Джафар Панахи, режиссёр ()
 , продюсер 
 Нина Хосс, актриса ()
 Аамир Кхан, актёр ()
 Гай Мэддин, режиссёр ()
 Сэнди Пауэлл, костюмер ()

Жюри короткометражных фильмов 
Как стало известно 23 декабря 2010 года, в жюри конкурса короткометражных фильмов вошли:
 Нан Голдин, фотограф ()
 , режиссёр ()
 Ибрагим Летаиеф, режиссёр ()

Фильмы конкурсной программы

Внеконкурсная программа

Специальные показы

«Панорама»

Основная программа

Специальная программа

Дополнительные показы

Документальная программа

Форум

Основная программа

Специальные показы

Ретроспектива Сибуя Минору 
 У доктора выходной (Honjitsu kyushin), 1952
 Современные люди (Gendaijin), 1952
 Праведность (Seigi-ha), 1957
 Дни злых женщин (Akujo no kisetsu), 1958
 Сорокопуты (Mozu), 1961
 Хороший человек, хороший день (Kojin kojitsu), 1961
 Рай для пьяницы (Yopparai tengoku), 1962
 Репа и редиска (Daikon to ninjin), 1964

Программа короткометражных фильмов

Лауреаты фестиваля 
 Золотой медведь — Развод Надера и Симин (реж. Асгар Фархади)
 Серебряный медведь (Гран-при жюри) — Туринская лошадь (реж. Бела Тарр)
 Серебряный медведь за лучшую режиссуру — Ульрих Колер (Сонная болезнь)
 Серебряный медведь лучшей актрисе — актёрский ансамбль фильма Развод Надера и Симин
 Серебряный медведь за выдающиеся художественные достижения — оператор Войцех Старон и художник Барбара Энрикес (Премия)
 Серебряный медведь за лучшую сценарий — Джошуа Марстон и Андамион Муратай (Прощение крови)
 Приз имени Альфреда Бауэра — Кто, если не мы? (реж.Андрес Файель)

Лучший дебют 
 Лучший дебют — На льду (реж. Эндрю Маклин)
 Специальное упоминание — Залечь на дно в Дублине (реж. Джон Майкл Макдонах)
 Специальное упоминание — Безотцовщина (реж. Мари Крёйцер)

Короткометражные фильмы 
 Золотой медведь — Ночная рыбалка (реж. Пак Чхан Ук, Пак Чхан Гён)
 Серебряный медведь — Сломанная ночь (реж. Ян Хё Чжу)
 Специальное упоминание — Спроси у моего отца (реж. Конрад Мюэ)

Призы независимого жюри

Призы экуменического жюри 
 Конкурсная программа — Развод Надера и Симин (реж. Асгар Фархади)
 Специальное упоминание — Прощение крови (реж. Джошуа Марстон)
 Панорама — Невидимый (реж. Михаил Авиад)
 Специальное упоминание — Барзах (реж. Мантас Кведаравичюс)
 Форум — Знакомая местность (реж. Стефани Лафлер)
 Специальное упоминание — Ангел из села Доэль (реж. Том Фассерт)

Призы ФИПРЕССИ 
 Конкурсная программа — Туринская лошадь (реж. Бела Тарр)
 Панорама — Верхний этаж, левое крыло (реж. Анджело Сианси)
 Форум — История неба (реж. Такахиса Дзедзе)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фестиваля

Берлинский кинофестиваль
Февраль 2011 года
2011 год в Германии
Кинофестивали 2011 года